Весёлый дилижа́нс:

 «Весёлый дилижанс» — советская и российская детская кантри- и блюграсс-группа.
 «Весёлый дилижанс» — документальный фильм о группе «Весёлый дилижанс» 2000 года.